Piperi steht für:

 Piperi (Čelić), Ort in der Gemeinde Čelić, Bosnien und Herzegowina
 Piperi (Insel), griechische Insel
 Piperi (Lopare), Ort in der Gemeinde Lopare, Bosnien und Herzegowina

Piperi ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Piperi (* 1999), US-amerikanischer Leichtathlet